Grand Prix Nizozemska 1985 (oficiálně XXXIV Grote Prijs van Nederland) se jela na okruhu Circuit Zandvoort v Zandvoortu v Nizozemsku dne 25. srpna 1985. Závod byl jedenáctým v pořadí v sezóně 1985 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1985
Grand Prix Nizozemska
Sport v Nizozemsku v roce 1985